Дуфтер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дуфтер, Йоэль (род. 1995) — немецкий конькобежец.
 Дуфтер, Роксанне (род. 1992) — немецкая конькобежка.